Рейс 261 может иметь следующие значения:
 Рейс 261 Alaska Airlines
 Рейс 261 Thai Airways International